Бадалукко () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

Население составляет 1253 человека (2008 г.), плотность населения составляет 79 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 18010. Телефонный код — 0184.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики